Косолаповы — название населённых пунктов:

Россия 
 Косолаповы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Косолаповы — деревня в Слободском районе Кировской области.